La Maison à l'Ours noir peut faire référence à :
 La Maison à l'Ours noir à Riquewihr (Haut-Rhin) ;
 La Maison à l'Ours noir à Thann (Haut-Rhin).